Nobody Lives Forever (1946), een film van Jean Negulesco
Nobody Lives Forever (1998), een film van Paul Wendkos